Уильям де Уиллоуби (; около 1370 — 4 декабря 1409, Эджфилд, Норфолк, Королевство Англия) — английский аристократ, 5-й барон Уиллоуби де Эрзби с 1396 года. Владел землями в Линкольншире. Кавалер ордена Подвязки, один из приближённых короля Генриха IV.

Биография 
Уильям де Уиллоуби принадлежал к знатному роду, представители которого владели землями в Линкольншире и носили с 1313 года титул барона Уиллоуби де Эрзби. Уильям родился около 1370 года и был старшим сыном Роберта де Уиллоуби, 4-го барона, и его первой жены Элис Скипвит. После смерти отца в 1396 году он унаследовал семейные владения и титул, став  5-м бароном, и 27 сентября того же года принёс вассальную присягу королю Ричарду II.

Уиллоуби традиционно несли военную службу на континенте, но на время жизни Уильяма пришлось затишье в Столетней войне, так что деятельность барона была ограничена внутриполитическими делами, Уэльсом и Шотландией. В 1399 году, когда Генри Болингброк высадился в Йоркшире и поднял мятеж, Уиллоуби тут же присоединился к нему. Он присутствовал при вынужденном отречении Ричарда II в Тауэре 29 сентября и был в числе тех лордов, которые высказались за отправку бывшего монарха в тюрьму. В последующие годы лорд Уильям был одним из деятельных помощников нового короля, Генриха IV: он воевал с шотландцами в 1400 году, участвовал в подавлении мятежа Перси в 1403—1405, вёл переговоры с валлийским повстанцем Оуайном Глиндуром о выкупе Реджинальда Грея, 3-го барона Грей из Ратина в 1402, был в числе судей, приговоривших к смерти мятежного архиепископа Йоркского Ричарда Скрупа в 1405 (это был первый английский прелат, которому вынесли такой приговор). В 1404 году Уиллоуби был включён в комиссию, занимавшуюся высылкой из Англии иностранцев. В благодарность за службу король сделал барона рыцарем ордена Подвязки (в 1400 году), членом своего совета (в 1404), пожаловал ему часть земель, принадлежавших Перси (в 1403—1405 годах).

Уильям Уиллоуби умер 4 декабря 1409 года в Эджфилде (Норфолк). Его похоронили в церкви святого Джеймса в Спилсби (Линкольншир) рядом с первой женой.

Семья 
Уиллоуби был дважды женат: на Люси ле Стрейндж, дочери Роджера ле Стрейнджа, 5-го барона Стрейнджа из Нокина, и Алины Фицалан, и на Джоан Холланд, дочери Томаса Холланда, 2-го графа Кента, и Элис Фицалан (и вдове Эдмунда Лэнгли, 1-го герцога Йоркского). В первом браке родились Роберт, 6-й барон Уиллоуби де Эрзби, и Томас (дед Кристофера, 10-го барона Уиллоуби де Эрзби), Элизабет (жена Генри Бомонта, 5-го барона Бомонта), Марджори (жена Уильяма Фицхью, 4-го барона Фицхью) и Маргарет, жена сэра Томаса Скипвита.

Второй брак остался бездетным. Джоан пережила супруга и вышла замуж за Генри Скрупа, 3-го барона Скрупа из Месема, а после его гибели — за Генри Бромфлида, 1-го барона Весси.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Уильям
5
Кавалеры ордена Подвязки
Бароны Англии XIV века
Бароны Англии XV века
Персоналии:Восстание Оуайна Глиндура